Nobody Knows steht für: 
 Nobody Knows (Film), ein japanischer Spielfilm (2004)
 Nobody Knows (Band), eine Folkband aus Stendal
 Nobody Knows the Trouble I’ve Seen, US-amerikanisches Negro-Spiritual